Абдуразак Мавлянов (1908 — март 1975) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров Узбекской ССР (1950—1951).

Биография 
Член ВКП(б) с 1929 г.

 1938—1939 гг. — секретарь Ташкентского городского комитета КП(б) Узбекистана, второй секретарь Самаркандского областного комитета КП(б) Узбекистана,
 1939—1941 гг. — первый секретарь Бухарского областного комитета КП(б) Узбекистана,
 1941—1942 гг. — секретарь ЦК КП(б) Узбекистана по пропаганде и агитации
 1942—1946 гг. — первый секретарь Ташкентского областного комитета КП(б) Узбекистана,
 1946—1949 гг. — первый секретарь Андижанского областного комитета КП(б) Узбекистана,
 1949—1950 гг. — секретарь ЦК КП(б) Узбекистана,
 1949—1950 гг. — председатель Верховного Совета Узбекской ССР
 1950—1951 гг. — председатель Совета Министров Узбекской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 2-3 созыва.

Источники 
 Узбекская советская энциклопедия : [В 14-ти т.] / АН УзССР, Гл. ред. Узб. сов. энциклопедии; [Гл. ред. Зуфаров К. А.]. - Ташкент : Узб. сов. энциклопедия.
 http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=448&cd=853745&fond=410&opis=201&delo=1032410

Главы правительства Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Первые секретари Андижанского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Ташкентского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Бухарского обкома КП Узбекистана
Секретари ЦК КП Узбекистана
Председатели Верховного Совета Узбекской ССР
Секретари Ташкентского горкома КП Узбекистана
Вторые секретари Самаркандского обкома КП Узбекистана
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва